Gamma Octantis pode se referir a:
Gamma1 Octantis
Gamma2 Octantis
Gamma3 Octantis